Л’Анс-о-Медоуз (искаж.  от , букв. «бухта медуз» или «бухта с лугами») — историко-археологический памятник на Большом Северном полуострове острова Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада), где, по данным раскопок, существовало первое в Северной Америке европейское поселение викингов начала XI века. Это было самое западное поселение викингов.

До того как поселение было открыто, норвежский исследователь Хельге Маркус Ингстад в течение многих лет пытался отыскать землю, которая в сагах значилась как «Винланд». Найти данное поселение Ингстад ожидал на большом расстоянии — от Гудзонова пролива на севере до залива Святого Лаврентия на юге, и даже ещё южнее — до нью-йоркского Лонг-Айленда. В конце концов в 1960 году исследователя ждал успех. Являются ли данные раскопки поселением, основанным Лейфом Эрикссоном приблизительно в 1003 году, до сих пор остаётся загадкой.

Раскопки 
Французские поселенцы, прибывшие на территорию будущего Квебека, с удивлением узнали от ирокезов о существовании загадочного Королевства Сагеней, где якобы жили люди с белой кожей и светлыми волосами, имевшие много золота и мехов. Попытки разыскать королевство оказались безуспешными; позднее в его честь был назван город Сагеней в Квебеке.

В 1960-х годах в небольшом рыбацком посёлке Л’Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд, которое в XVI—XVII веках заново обживали французы и сменившие их британцы, было обнаружено 8 землянок и кузница. Бронзовые застежки, железные заклёпки и другие предметы, найденные в ходе раскопок, отправились на выставку в Вашингтоне и Нью-Йорк под названием «Викинги: Северо-Атлантическая сага».

По предположениям учёных, викинги, основавшие поселение в Л’Анс-о-Медоуз, прибыли с соседней Гренландии, где Эрик Рыжий незадолго до этого, в 987 году, основал колонию норманнов. По оценкам, на Ньюфаундленде жили от 30 до 160 человек, которые уже через несколько лет покинули остров.

Датировка поселения 
Долгое время не была ясна точная дата функционирования поселения, но в 2021 году опубликована дендрохронологическая датировка — деревянные предметы, найденные в Л’Анс-о-Медоуз, были сделаны из деревьев, срубленных в 1021 году. Выяснить точную дату позволил изотопный след от солнечной бури 992 года, отразившийся на годичных кольцах деревьев. В каждом из трёх спилов этот сигнал находился на расстоянии 29 годичных колец от края. Это позволяет отнести основание поселения к началу XI века, а открытие Америки Бьярни, возможно, — к концу X века.

См. также 
 Карта Винланда

Примечания 

Всемирное наследие по алфавиту
Всемирное наследие в Канаде
Топонимы викингов
История Америки
История Канады
История Норвегии
История Гренландии
Викинги в доколумбовой Америке
Ньюфаундленд